Фалез-Север () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 10 520 человек.

Код INSEE кантона 1417. Всего в кантон Фалез-Север входило 27 коммун, из них главной коммуной являлась Фалез.

Коммуны кантона 

 Обиньи — население 338 чел.
 Боннёй — население 115 чел.
 Бон-Тассийи — население 393 чел.
 Корде — население 130 чел.
 Фурно-ле-Валь — население 181 чел.
 Ле-Детруа — население 87 чел.
 Ле-Мений-Вильман — население 286 чел.
 Леффар — население 158 чел.
 Лез-Иль-Бардель — население 63 чел.
 Ле-Лож-Сольс — население 138 чел.
 Мартиньи-сюр-л’Ант — население 320 чел.
 Норон-л’Аббеи — население 236 чел.
 Пьерфит-ан-Сенгле — население 248 чел.
 Пьерпон — население 93 чел.
 Пон-д’Уйи — население 1040 чел.
 Потиньи — население 1719 чел.
 Рапийи — население 42 чел.
 Сен-Жермен-Ланго — население 277 чел.
 Сен-Мартен-де-Мьё — население 399 чел.
 Сен-Пьер-Каниве — население 361 чел.
 Сен-Пьер-дю-Бю — население 440 чел.
 Суланжи — население 263 чел.
 Сумон-Сен-Кантен — население 548 чел.
 Трепрель — население 102 чел.
 Юсси — население 847 чел.
 Вилле-Каниве — население 667 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос